23 августа:

 23 августа — 235-й день года (236-й в високосные годы) в григорианском календаре.
 23 Августа (станция метро) — станция Харьковского метрополитена.
 Улица 23 Августа — улица в Харькове, на Павловом Поле.